Doerksen ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Doerksen (* 1965), kanadischer Lobpreis-Musiker
 Franz Doerksen (1860–1930), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gerhard Doerksen (1890–1989), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Heather Doerksen (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Jacob Doerksen (* 1987), kanadischer Basketballspieler